Ošklivka Betty může být:
 Ošklivka Betty (americký seriál) – americký seriál z let 2006–2010
 Ošklivka Betty (kolumbijský seriál) – kolumbijská telenovela z let 1999–2001
 Ošklivka Betty II: Ecomoda – kolumbijská telenovela z roku 2002